Serra de Miralles (Bellprat), entre els municipis de Santa Maria de Miralles i Bellprat (l'Anoia)
 Serra de Miralles (Palafolls), entre els municipis de Palafolls i Santa Susanna (Maresme)
 Escola Serra de Miralles, centre d'ensenyament d'infantil i primària públic, a la població de Tordera (Maresme)